Вирџинија Вејд је освојила турнир. У финалу је савладала Ивон Гулагонг са 6:4, 6:4.

Носиоци

  Ивон Гулагонг (финале)
  '''Вирџинија Вејд (победница)
  Гејл Шанфро (четвртфинале)
  Хелен Гурлеј ''(полуфинале)

 Олга Морозова ''(четвртфинале) 
 Кери Харис ''(полуфинале) 
 Карен Кранцки ''(друго коло) 
 Барбара Хокрофт ''(четвртфинале)

Жреб

Завршница

Група 1

Група 2

Спољашње везе 

Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 1972.
Отворено првенство Аустралије у тенису — жене појединачно